Митува — река на западе Литвы в Каунасском и Таурагском уездах. Правый приток реки Неман.

Течение 
Берёт начало в 5 км западнее города Арёгала, около автодороги А271, А1 Каунас—Клайпеда, недалеко от деревни Диджюляй. Основная часть русла пролегает с востока на запад, после слияния с рекой Видауйя поворачивает на юго-восток. Впадает а Неман в городе Юрбакас.

Притоки 
Основные притоки:
 Алса, Видауя (правые)
 Снетала, Антварде, Имсре (левые)

Населённые пункты 
На Митуве расположены следующие населённые пункты (от истока к устью): Юодайчай, Стакяй, Пауляй, Гирджяй, Вертимай, Мантвиляй 1-е, Мешкининкай, Юрбакай, Юрбакас.

Притоки Немана
Реки Литвы